Million steht für:
 Million, eine Zahleneinheit
 Million (Kentucky), Unincorporated Community in Madison County (Kentucky), Kentucky

Million ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Million (1935–2010), deutscher Sportreporter und Fußballkommentator
 Tyffany Million (* 1966), US-amerikanische Pornodarstellerin

Die Million steht für:
 Die Million, französische Filmkomödie

Siehe auch:
 1.000.000
 Millionen
 Millions
 Milion
 Il Milione